

Geografia
 Dyé – comune francese situato nel dipartimento della Yonne

Persone
 Dale Dye – attore, militare e conduttore radiofonico statunitense
 Ernest Dye – ex giocatore di football americano statunitense
 John Dye – attore e sceneggiatore statunitense
 Tony Dye – giocatore di football americano statunitense

Altro 
 Dye – EP dei Got7 del 2020